X2 kan avse

X2 (tåg) – en typ av tåg som används av SJ (X 2000)
X2 (protokoll) – en standard utvecklad av US Robotics för överföring av information via en telefonförbindelse med hjälp av ett modem
Bell X-2 – ett experimentellt överljudsfygplan
Sony Ericsson Xperia X2 – en mobiltelefon, som började säljas 2010